Jamuna (Nepal), een stad in Nepal
Yamuna, een rivier in India
Jamuna (Bangladesh), een rivier in Bangladesh